Вади́м Панко́в:
 Панков, Вадим Анатольевич (род. 1964) — советский и российский волейбольный тренер.
 Панков, Вадим Владимирович (род. 1958) — советский лыжник.
 Панков, Вадим Юрьевич (род. 1994) — белорусский боксёр.